Прокопчу́к — еврейско-украинская фамилия. Известные носители:

 Прокопчук, Александр Васильевич (род. 1961) — российский полицейский, генерал-майор полиции, вице-президент Интерпола (с ноября 2016).
 Прокопчук, Александр (род. 1967) — советский/латвийский спортсмен, марафонец.
 Прокопчук, Анатолий Константинович (1948) — советский борец вольного стиля.
 Прокопчук, Андрей Яковлевич (1896—1970) — советский дерматовенеролог.
 Прокопчук, Евгений Викторович (род. 1978) — российский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Прокопчук, Елена Леонидовна (род. 1976) — латвийская спортсменка, марафонец.
 Прокопчук, Кирилл Александрович (род. 1998) — украинский футболист.
 Прокопчук, Николай Андреевич (1896—1938) — советский военачальник, комбриг.
 Прокопчук, Олег Григорьевич (род. 1944) — украинский скульптор, художник, член союза художников Украины.
 Прокопчук, Юлия Анатольевна (род. 1986) — украинская спортсменка, неоднократный призёр чемпионатов Европы по водным видам спорта.